Szwajcaria:
 Deisswil – miejscowość w gminie Stettlen w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Deisswil bei Münchenbuchsee – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland